FBXO31 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 539 амінокислот, а молекулярна маса — 60 664.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинний цикл, пошкодження ДНК, убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки